Крутеньківська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район
 Крутеньківська сільська рада — Чернівецька область, Хотинський район